Football steht für:

 Football (Sportgerät), ein Spielball
 Football (Sportart), verschiedene Sportarten
 Association Football in England
 Gridiron Football
 American Football in den USA
 Canadian Football in Kanada
 Flag Football kontaktarme Variante
 Rugby Football
 Rugby Union in Neuseeland
 Rugby League in Australien
 Australian Football in Australien
 Gaelic Football in Irland
 Atomkoffer, auch Nuclear Football genannt, einen speziellen Koffer des US-amerikanischen Präsidenten

Sonstiges:
 Football Cairn, Cairn in Northumberland, England
 Football Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Football Saddle, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika
 The Football, Felsformation im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Fußball
 Walking Football